Макки́ни () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 Маккини, Альфонзо (род. 1992) — американский баскетболист.
 Маккини, Барт — американский гольфист, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.
  (род. 1979) — американский футболист.

См. также 
 McKinney
 Маккинни